Бугроватский сельский совет () — входит в состав Ахтырского района Сумской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Бугроватое.

Населённые пункты совета 

 с. Бугроватое 
 с. Восьмое Березня

Примечания